Данная статья содержит информацию о живописных и графических произведениях русского/польского художника Вильгельма Котарбинского (1848—1921).

Список

Живопись 
}}

Графика 
}}

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 

 Галерея произведений Вильгельма Котарбинского на artchive.ru
 Галерея произведений Вильгельма Котарбинского на artcyclopedia.ru

Котарбинский